Meunasah Keutapang (Jeunieb), een plaats in Indonesië
Meunasah Keutapang (Darul Aman), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing